

Топонім

Деррі або Лондондеррі. (Derry, Londonderry; Doire, Doire Cholmchille) — місто в північно-західній частині Ольстера (Північної Ірландії)

Деррі — місто, штат Нью-Гемпшир
 Деррі — місто, штат Пенсільванія
 Деррі Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Деррі Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія
 Деррі Тауншип — селище в окрузі Монтур, штат Пенсильванія
 Деррі Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія
 Деррі — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Інші значення
 Деррі Сіті — Футбольний клуб міста Деррі 
 Шон Деррі (Shaun Derry, 6 грудня 1977) — англійський футболіст, півзахисник клубу «Квінс Парк Рейнджерс».